Il singolare del Stockholm Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Johansson era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Jarkko Nieminen.

Sjeng Schalken ha battuto in finale 3–6, 6–3, 6–3, 4–6, 6–3 Nieminen.

Teste di serie

 n/a
  Sébastien Grosjean (secondo turno)
  Thomas Johansson (quarti di finale)
  Guillermo Cañas (semifinali)

 Thomas Enqvist (semifinali) 
 Sjeng Schalken (campione) 
 Younes El Aynaoui (secondo turno) 
 Wayne Ferreira (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2001
ATP Tour 2001